Уальягский кечуа () — это один из центральных кечуанских диалектов (Кечуа I или Уайуаш в соответствии с классификацией Альфредо Тореро), на котором говорят в перуанском департаменте Уануко в верховьях реки Уальяга.

Несмотря на относительно небольшое число говорящих, 40 000 человек (по данным SIL International) в 1993 году и около 50 тысяч ныне, до сих пор существует значительная доля монолингвов.

Сотрудник SIL International Д.Дж. Уэбер, автор грамматики и словаря (уальягско-испанско-английского) этого языка  разработал собственную, отличную от других кечуанских языков/диалектов, систему орфографии, основанную на нормах испанской графики.

Для уальягского кечуа типичным является различение звуков [č] ([]) и [ĉ]. Имеет грамматические особенности, сближающие его отчасти с кечуа-уанка, отчасти с анкашским кечуа.

Библиография 
 Weber D.J. et al. Rimaycuna (Quechua de Huánuco: Diccionario del quechua del Huallaga con índices castellano e ingles).— Lima: Instituto Lingüístico de Verano, 1998. — 799 p.
  Weber D.J. Los sufijos posesivos en el quechua del Huallaga (Huánuco). — Yarinacocha: Instituto Lingüístico de Verano, 1976. — 61 p.
  Weber D.J. Suffix-as-operator analysis and the grammar of successive encoding in Llacón (Huánuco) Quechua. — Yarinacocha: Instituto Lingüístico de Verano, 1976. — vi, 118 p.
 Weber D.J. Una gramática del quechua del Huallaga (Huánuco).— Lima: Ministerio de Educación and Instituto Lingüístico de Verano, 1996. — 641 p.

Ссылки 
 

Кечуанские языки
Центральные кечуанские языки
Языки Перу